

Саратовка — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Саратовка — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Саратовка — присілок, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Саратовка — село, Рубцовський район, Алтайський край
 Саратовка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Саратовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Саратовка — село, Табунський район, Алтайський край